Сан-Пьетро ( — св. Пётр):

 Пьяцца Сан-Пьетро — площадь в Риме.
 Сан-Пьетро (Модена) — церковь в городе Модена.
 Сан-Пьетро — остров в Средиземном море.
 Сан-Пьетро-ин-Винколи — церковь в Риме.
 Сан-Пьетро-ин-Монторио — церковь в Риме.
 
 Сан-Пьетро-Валь-Лемина — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Сан-Пьетро-инфине — коммуна в Италии, в регионе Кампания, в провинции Казерта.
 Сан-Пьетро-ин-Лама — коммуна в Италии, в регионе Апулия, в провинции Лечче.
 Сан-Пьетро-Мозеццо — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Новара.
 Сан-Пьетро-аль-Натизоне — коммуна в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.
 Кастель-Сан-Пьетро-Романо — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.